Diese Liste zählt Übersetzungsprogramme auf, welche das Translat maschinell und ohne Zutun eines menschlichen Übersetzers automatisiert erstellen. Dies kann durch einen Onlinedienst oder lokale Installation erfolgen.

 Babylon, Übersetzungsprogramm für MS Windows des israelischen Unternehmens Babylon Software Ltd., Or Yehuda
 DeepL, Online-Übersetzungsdienst des deutschen Unternehmens DeepL GmbH, Köln
 Google Übersetzer, Online-Übersetzungsdienst des US-amerikanischen Unternehmens Google LLC, Mountain View (CA)
 Microsoft Translator, Online-Übersetzungsdienst des US-amerikanischen Unternehmens Microsoft Corp., Redmont (WA)
 SYSTRAN, Softwaresystem zur maschinellen Übersetzung, die gleichlautende Firma hat ihr Hauptquartier in Paris
 Yandex.Translate, Online-Übersetzungsdienst des russisch-niederländischen Unternehmens Yandex N.V., Amsterdam & Moskau

Maschinelle Übersetzung